Arrignon peut désigner:

Patronyme 
 Jean-Pierre Arrignon (1943-2021), historien français ;
 Michel Arrignon (né en 1948), clarinettiste français.